Canonichesi – abitanti di Canonica Lambro
Canonichesi – abitanti di Canonica d'Adda